Parke Godwin kan syfta på:

* Parke Godwin (1816–1904), amerikansk journalist
 Parke Godwin (1929–2013), amerikansk romanförfattare